Nerve growth factor (NGF), zie Zenuwgroeifactor
 Nederlandse Golf Federatie